Такмичење у трчању на 400 метара у женској конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 5. и 6. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. бранила је Леа Шпрунгер из Швајцарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 39 такмичарки из 21 земље.

  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичарки у трци на 400 метара у дворани 2021. године пре почетка првенства (1. марта 2021), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи (СРЛ).,

<small>Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2021.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 

Такмичење је одржано 5. марта 2021. године. У полуфинале пласирале су се по 2 првопласиране из 7 квалификационих група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 11:22, група 2 у 11:30, група 3 у 11:38, група 4 у 11:46, група 5 у 11:54, група 6 у 12:02, група 7 у 12:10.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 5. марта 2021. године. У финале су се пласирале 2 првопласиране из 3 полуфиналне групе (КВ).  ,

Почетак такмичења: група 1 у 19:33, група 2 у 19:40, група 3 у 19:47.

Финале 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године у 20:25.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици у дворани